Немішаєве — селище міського типу в Бородянському районі Київської області
 Немішаєве — пасажирська залізнична станція Коростенського напрямку Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці